__БЕЗКН__

Dissopsalini (Дисопсалини — „двоструке маказе”) је изумрло племе плаценталних сисара из изумрле потпородице Teratodontinae унутар изумрле породице Teratodontidae, које је у периоду од раног до касног миоцена настањивало подручје Африке и Азије. Ову породицу сисара је чинила родови Buhakia и Dissopsalis. Стручни назив за чланове овог племена сисара је дисопсалинини.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација племена Dissopsalini:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе племена Dissopsalini.

Временска распрострањенст племена Dissopsalini унутар породице Teratodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Teratodontidae

Референце